Шелушков — русская фамилия. Известные носители:
 Шелушков, Григорий Иванович (1899—1943) — партизан, Герой Советского Союза.
 Шелушков, Игорь Алексеевич (1946—?) — советский человек с феноменальными способностями к счёту в уме.